Merciless (englisch „gnadenlos“) steht für:
 Merciless, schwedische Metal-Band, gegründet 1986
 Merciless, Gründungsname von Mercyless, französische Metal-Band, gegründet 1987
 Merciless, Gründungsname von Deathraiser, brasilianische Metal-Band, gegründet 2006
 Merciless Records, deutsches Plattenlabel
 den Markennamen des ehemaligen US-amerikanischen Automobilherstellers Huntington Automobile Company